BXA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bogalusa Carr (Stati Uniti)